Saint-Christophe-de-Valains (en bretó Sant-Kristol-Gwalen) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 135 habitants. Limita amb els municipis de Chauvigné, Le Tiercent, Saint-Ouen-des-Alleux i Vieux-Vy-sur-Couesnon.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Fougères